Limpersonalità narrativa è una tecnica narrativa in base alla quale il narratore non deve partecipare emotivamente agli avvenimenti, commentando, condannando, approvando giudicando, infatti le conseguenze si riveleranno spontaneamente. Il narratore non allude mai, esplicitamente, alla propria funzione narrativa, spesso si esprime imitando i modi caratteristici di questo o di quel personaggio. Fedele all'immagine del narratore popolare usa il discorso indiretto libero, passando, senza soluzione di continuità, dalla narrazione di un fatto al riportare le parole o i pensieri di un personaggio.

Questa tecnica fu utilizzata nel verismo italiano, soprattutto da Giovanni Verga.

Voci correlate 

 Discorso indiretto libero
 Tecnica narrativa utilizzata da Giovanni Verga

Tecniche letterarie
Giovanni Verga